Río Bug puede referirse a:

 el Bug Meridional, río de Ucrania que desemboca en el Mar Negro; o
 el Bug Occidental, río que desemboca en el Vístula.